The Killer steht für folgende Filme:

 The Killer (1989), Film aus Hongkong von John Woo
 The Killer (2006), indischer Film von Hasnain Hyderabadwala und Raksha Mistry 
 The Killer (2023), US-amerikanisch-französischer Spielfilm von David Fincher
 The Killer, Alternativtitel von Hoi-sa-won, südkoreanischer Film von Sang-yoon Lim (2012) 

Siehe auch:
 The Killer Inside, kanadische Fernsehserie
 The Killer Inside Me, Film von Michael Winterbottom (2010)
 The Killers, US-amerikanische Band